

Zoologie

Race ou espèce de chèvre 
 Chèvre, espèce ou une sous-espèce de mammifère herbivore ruminant appartenant à la famille des bovidés, sous-famille des caprins. 
 Chèvre à col noir du Valais, race montagnarde typique originaire du Valais.
 Chèvre blanche russe, race caprine à laine courte, originaire de Russie et élevée pour sa production laitière. 
 Chèvre Boer, race caprine originaire d'Afrique du Sud.
 Chèvre bottée, race caprine suisse. 
 Chèvre cachemire, espèce de chèvre originaire de la région du Cachemire.
 Chèvre cou-clair du Berry, race caprine française. 
 Chèvre d'Appenzell, race caprine suisse, originaire des cantons d'Appenzell.
 Chèvre de Damas, race de chèvre domestique élevée en Syrie, à Chypre et au Liban. 
 Chèvre de Lorraine, race caprine française originaire du Nord-Est de la France.
 Chèvre de Savoie, population caprine française à faible effectif.
 Chèvre de Thuringe, race caprine originaire de Thuringe, en Allemagne. 
 Chèvre des fossés, race caprine française originaire des rives de la Manche. 
 Chèvre des montagnes Rocheuses,  caprin qui habite les montagnes nord-américaines. 
 Chèvre du Don, race caprine originaire de Russie, spécialement de la région du Don. 
 Chèvre du Simplon, race de chèvre domestique italo-suisse, originaire de la région du Simplon.
 Chèvre du Toggenbourg, chèvre originaire du canton de Saint-Gall en Suisse.
 Chèvre fermière danoise, race de chèvre domestique originaire du Danemark. 
 Chèvre galicienne, race de chèvres d'origine galicienne. 
 Chèvre grisonne à raies, chèvre de montagne noire, avec la queue et le bas des membres blancs. 
 Chèvre marronne, chèvre domestique retournée à l'état sauvage ou semi-sauvage par le phénomène du marronnage.
 Chèvre naine, animal de compagnie ou d'ornement aussi utilisée pour débroussailler. 
 Chèvre Paon, race de chèvre originaire de Suisse.

Élevage 
 Chèvre de Judas, chèvre dressée pour être utilisée dans divers projets.
 Fédération nationale des éleveurs de chèvres, association spécialisée de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles.

Maladie 
 Agalaxie contagieuse de la brebis et de la chèvre,  affection chronique altérant principalement le fonctionnement de la mamelle et la production lactée.
 Avortement enzootique des brebis et des chèvres, maladie abortive touchant principalement le mouton et la chèvre et due à la bactérie Chlamydophila abortus.
 Chèvre myotonique, chèvre domestique dont les muscles se bloquent provoquant l'effondrement ou l'arrêt de l'animal.

Autre animal 
 Chimère chèvre-mouton, animal résultant de la combinaison de deux embryons, l'un de mouton et l'autre de chèvre. 
 Lapin chèvre, race de lapin domestique originaire du sud-ouest de la France.
 Sébaste-chèvre, espèce de poissons de la famille des Scorpaenidae.

Alimentation

Fromage au lait de chèvre 
 Bleu de chèvre, fromage au lait de chèvre à pâte persillée.
 Brique de chèvre, fromage générique très doux a pris le nom de la forme de son moule.
 Carré-ment chèvre, fromage au lait de chèvre. 
 Chèvre à ma manière, fromage de chèvre à pâte molle et à croûte fleurie. 
 Chèvre d'Ozo, fromage belge produit à Ozo village de la commune de Durbuy en province de Luxembourg.
 Chèvre des Alpilles, fromage fermier élaboré à base de lait cru de chèvre au pied du massif des Alpilles. 
 Chèvre du Mont-Ventoux, fromage au lait cru de chèvre en forme de cône allongé.
 Chèvre du Poitou, fromage du Poitou et des Charentes.
 Fromage au lait de chèvre, fromage obtenu en transformant du lait de chèvre.

Autres préparations 
 Chèvre (boisson), boisson alcoolisée mousseuse obtenue par fermentation sous pression de jus de pomme ou de raisin. 
 Liste de plats à base de chèvre
 Viande de chèvre, viande provenant de la chèvre domestique Capra aegagrus hircus ou sauvage Capra aegagrus aegagrus.

Arts plastiques 
 Bacchante et Chèvre (1893), sculpture en marbre de Félix Soulès. 
 Chèvre et Mouton (dynastie Yuan), peinture à l'encre de Chine et couleurs sur rouleau de papier horizontalde Zhao Mengfu.  
 La Chèvre (sculpture) (1950), sculpture de Pablo Picasso. 
 Sculpture des Cinq Chèvres (1959), grande sculpture situé sur le mont Jyutsau à Canton, Guangdong, Chine.

Astrologie 
 Chèvre d'eau, vingtième élément du cycle sexagésimal chinois. 
 Chèvre de bois, trente-deuxième élément du cycle sexagésimal chinois. 
 Chèvre de métal, huitième élément du cycle sexagésimal chinois.

Astronomie 
 Capricorne (constellation)

Botanique 
 Chèvrefeuille, arbustes ou lianes de la famille des caprifoliacées.

Cinéma 
 Entre la chèvre et le chou (1929),  film muet américain de Lewis R. Foster.
 La Chèvre aux pieds d'or (film) (1926), film français de Jacques Robert.
 La Chèvre (1981), film français de Francis Veber.
 La Chèvre d'or (1943), film français de  René Barberis.
 Les Chèvres de ma mère (2014), film documentaire français de Sophie Audier.
 Les Chèvres du Pentagone (2009), film américano-britannique de Grant Heslov.

Histoire 
 Première bataille de Moulin-aux-Chèvres, bataille de la guerre de Vendée. 
 Deuxième bataille de Moulin-aux-Chèvres, bataille de la guerre de Vendée.

Littérature 
 La Chèvre de monsieur Seguin, nouvelle d'Alphonse Daudet 
 La Génisse, la Chèvre, et la Brebis, en société avec le Lion, sixième fable du premier livre de Jean de La Fontaine.
 Le Cochon, la Chèvre et le Mouton, douzième fable du livre VIII de Jean de La Fontaine.
 Le Loup, la Chèvre et le Chevreau, quinzième fable du premier livre de Jean de La Fontaine.
 Les Deux Chèvres, quatrième fable du livre XII de Jean de La Fontaine.

Mathématiques 
 Le problème de la chèvre, problème de mathématiques récréatives.

Musique 
 Cydalise et le Chèvre-pied (1923), ballet de Gabriel Pierné.
 Danse de la chèvre (1921), pièce pour flûte traversière seule d'Arthur Honegger.

Mythes et légendes 
 Chèvre d'or, animal fabuleux du folklore Provençal.

Patronyme 
 Paul Chevré(1866-1914), sculpteur français.
Mathilde Chèvre, éditrice de livres arabe/français pour la jeunesse

Psychologie 
 Effet mouton-chèvre, hypothèse utilisée en parapsychologie pour expliquer une différence statistique des résultats d'une expérience.

Technologie 
 Chèvre (outil), appareil de levage et de manutention.

Télévision 
 Cochon Chèvre Banane Criquet (2015-2017), série télévisée d'animation américaine de Dave Cooper et Johnny Ryan diffusée sur Nickelodeon puis sur Nicktoons.
 Saison 1 de Cochon Chèvre Banane Criquet
 Saison 2 de Cochon Chèvre Banane Criquet

Théâtre 
 La Chèvre, ou Qui est Sylvia ? (2002), pièce de théâtre d'Edward Albee.

Toponymie 
 Cap de la Chèvre, cap méridional de la presqu'île de Crozon, dans l'ouest de la Bretagne. 
 Cave à la Chèvre, site préhistorique appartenant au groupe des grottes de Saulges. 
 Château de la Chèvre d'Or, hôtel-restaurant situé vers la cité médiévale d'Èze dans les Alpes-Maritimes.
 Dolmen Chevresse, empilement de blocs granitiques situé dans la forêt domaniale de Breuil Chenue, sur le territoire de la commune de Saint-Brisson (Nièvre). 
 Ensemble fortifié de la chapelle et du pont de Chevré, vestiges du bourg castral des  situés sur la commune de La Bouëxière en Ille-et-Vilaine.
 Forêt de Chevré, forêt française située à l'est de Rennes.
 Île de la Chèvre, île du golfe de Hauraki en Nouvelle-Zélande.
 Île de la Chèvre (Tupin-et-Semons), île située sur le Rhône appartenant à la commune de Tupin-et-Semons.
 Île de la Chèvre (Vernaison), site protégé sur la commune de Vernaison avec une faune et une flore typique des milieux du Rhône.
 La Chèvrerie, commune de la Charente. 
 La Chèvrerie (Haute-Savoie), lieu-dit situé sur la commune de Bellevaux.
 La Loge-aux-Chèvres, commune française, située dans le département de l'Aube.
 Passerelle de Chèvres, pont piéton sur le Rhône dans le canton de Genève, en Suisse. 
 Pont de la Ravine des Chèvres, pont de l'île de La Réunion.
 Pont des chèvres, pont situé en Bosnie-Herzégovine sur le territoire la Ville de Sarajevo.
 Ravine des Chèvres, ravine française de l'île de La Réunion.
 Tour de la Chèvre d'Or, monument funéraire romain à Biot. 
 Usine hydroélectrique de Chèvres, usine construite entre 1893 et 1896 sur le Rhône, située dans le canton de Genève, en Suisse.
 Villers-la-Chèvre, commune française de Meurthe-et-Moselle.

Voir aussi